Кулаф или колах — тип головного убора, который отличал сасанидскую знать и чиновников. Он появляется на многочисленных рельефах и печатях периода Сасанидской империи.

Кулаф часто украшали жемчугом по краю и на поверхности шапки. Он также может быть изображён с эмблемой или тамгой на поверхности.

См. также 
 Фригийский колпак

Примечания 

Государство Сасанидов
История одежды